Макси́м Макси́мов:
 Максимов, Максим Викторович (род. 1975) — российский пловец в ластах.
 Максимов, Максим Геннадьевич (род. 1979) — российский биатлонист.
 Максимов, Максим Константинович (род. 1971) — российский дипломат.
 Максимов, Максим Леонидович (1962—2004) — российский театровед и журналист.
 Максимов, Максим Сергеевич (род. 1995) — российский футболист.
 Максимов, Максим Тимофеевич (1923—1997) — генерал-лейтенант.

 Максим Максимов (1927—1999) — артистический псевдоним Макса Ициковича Райкина, советского и российского актёра.